Придорожное заведение () — американский художественный фильм 1948 года режиссёра Жана Негулеско
 Придорожное заведение (или «Дом у дороги», ) — американский художественный фильм 1989 года режиссёра Роуди Херрингтона, в главных ролях Патрик Суэйзи и Келли Линч
 Придорожное заведение (или «На запад от красной скалы», ) — американский художественный фильм 1992 года режиссёра Джона Дала, в главных ролях Николас Кэйдж и Дэннис Хоппер